Zannoni ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur E. Zannoni (* 1942) ist ein US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe und Autor
 Kevin Zannoni (* 2000), italienischer Motorradrennfahrer